Гласные нижнего подъёма — разновидность гласных звуков, которые произносятся с низким поднятием соответствующей части языка в ротовой полости.

Иногда гласные нижнего подъёма называют открытыми, поскольку во время артикуляции спинка языка отдаляется по возможности дальше от нёба, а рот широко открыт.

В соответствии с Международным фонетическим алфавитом выделяются следующие гласные нижнего подъёма: